Therese Lukasser (1932) – politica austriaca
 Irmgard Lukasser (1954) – sciatrice austriaca